Siabu (Huta Raja Tinggi), een plaats in Indonesië
Siabu (Siabu), een plaats in Indonesië
Siabu (Salo), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing